Interacció persona-ordinador
 Interacció o interactivitat, procés que estableix un usuari amb un dispositiu, sistema o objecte determinat
 Astronomia: Interacció de galàxies, pertorbació mútua entre galàxies per acció de la gravetat
 Biologia:
 Interaccions proteïna-proteïna
 Interacció biològica dels éssers vius entre si o amb el seu medi ambient
 Farmàcia: Interacció farmacològica, modificació de l'efecte d'un fàrmac per l'acció d'un altre
 Física:
 Interaccions fonamentals, mecanisme mitjançant el qual les partícules elementals interaccionen entre si 
 Interacció gravitatòria
 Interacció electromagnètica, força que exerceix el camp electromagnètic sobre partícules carregades elèctricament 
 Interacció nuclear forta 
 Interacció nuclear feble
 Interacció electrofeble, teoria que unifica la interacció feble i l'electromagnetisme 
 Interacció de configuracions, mètode per resoldre l'equació de Schrödinger no relativista 
 Interacció electroestàtica
 Interacció ferromagnètica
 Química: 
 Interacció de van der Waals, força entre molècules o les seves parts
 Interacció agòstica d'un metall de transició amb un enllaç CH
 Interacció ió-dipol
 Interacció dipol-dipol, atracció entre l'extrem positiu d'una molècula polar i el negatiu d'una altra 
 Sociologia:
 Interacció social, influència que rep tot individu en societat
 Interacció o interaccionisme simbòlic, un dels corrents de pensament microsociològic
 Interacció cultural, concepte històric sobre els canvis socioeconòmics